Кубок чемпионов 1991 — тридцать четвертый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 30 команд. Финал прошел в Париже 18 апреля, титул сильнейшего третий раз подряд завоевала  Югопластика Сплит правда название команды поменялось на ПОП-84, но по привычке все по-прежнему называли команду старым названием. Так же Югопластика смогла повторить рекорд  рижского СКА, выиграв три чемпионских титула подряд. Второй год кряду в финале проигрывает  Барселона. Стоит отметить, что этот розыгрыш стал последним под этим названием, со следующего сезона турнир стал называться Европейская Лига.

Квалификация

1/8 финала

Групповой этап

Группа

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1990 год в баскетболе
1991 год в баскетболе